„Кралици на ужаса“ е американски сериал с жанр комедия и ужаси, създадена за Fox от Раян Мърфи, Брад Фалчък и Иън Бренан и Макс Луудуал, които са и неговите продуценти. Премиерата на сезон 1 на „Кралици на ужаса“ е на 22 септември 2015 г. Вторият сезон започна на 22 септември 2016 г.

От 20 септември „Кралици на ужаса“ вече има общо 14 епизода.

Епизоди

Сезон 1 (2015) 
Главна статия: Сезон 1

Сезон 2 (2016) 
Главна статия: Сезон 2

Американски сериали